The Spire kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 The Spire, Västantarktis, 
 The Spire, Östantarktis,

Irland
 Spire of Dublin, även kallad Monument of Light – 120 meter hög pelare i rostfritt stål, färdigställd 2003

Robotskapade Antarktisförgreningar